Катанић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Александра Катанић (1997), српска кошаркашица 
 Ивана Катанић (1999), српска кошаркашица 
 Драган Катанић (1956), пензионисани генерал-потпуковник војске Србије
 Марко Катанић (1830—1907), српски почасни генерал
 Милија Катанић (1836—1891), српски пуковник и добротвор
 Михаило Катанић (1840—1887), српски мајор
 Момчило Катанић (1912—1941), лекар и учесник Народноослободилачке борбе

Референце 

Српска презимена